S61 ou S-61 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Delfín (S-61), un sous-marin de la marine espagnole ;
 , un sous marin de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Sikorsky S-61, un hélicoptère de lutte anti-sous-marine et de sauvetage en mer.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence:  Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Plaie ouverte du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Voie rapide polonaise S61 reliant Ostrów Mazowiecka à la frontière lituanienne.

Train
  Ligne S61 du Réseau express régional de Charleroi en Belgique ;
  Ligne S61 du S-Bahn de Salzbourg en Autriche.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie